

Astronomia
9059 Dumas – asteroide della fascia principale

Geografia

Domaso (Dumas in lingua lombarda) – comune della provincia di Como

Dumas – città della Contea di Desha, Arkansas
 Dumas – città della Contea di Tippah, Mississippi
 Dumas – città della Contea di Moore, Texas

Persone 
Thomas-Alexandre Davy de la Pailleterie, detto Generale Dumas – generale francese
Adolphe Dumas – scrittore francese
Alexandre Dumas – scrittore francese, padre
Alexandre Dumas – scrittore francese, figlio
Amy Dumas – wrestler, cantante e attrice statunitense
Antônio Dumas – allenatore di calcio brasiliano
Charles Dumas – atleta statunitense, specializzato nel salto in alto
Christophe Dumas – ex cestista francese
Franck Dumas – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
Jacques Dumas – fumettista francese
Jean Baptiste Dumas – chimico e politico francese
Marlene Dumas – artista e pittrice sudafricana
Mathieu Dumas – generale e storico francese
Pierre-André Dumas – vescovo cattolico haitiano
Richard Dumas – ex cestista statunitense
Roland Dumas – politico francese
Romain Dumas – pilota automobilistico francese
Stéphane Dumas – ex cestista francese
Tony Dumas – ex cestista statunitense
Vanessa Dumas – ex cestista francese
Vito Dumas – navigatore argentino